Марат Константинович Зябин (1930, Москва — 2006, Урай, Ханты-Мансийский автономный округ) — действительный член Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, автор Концепции развития транспорта России в XXI веке.

Участник войны в Северной Корее в 1953 году. Автор «Методики сравнительного анализа транспортно-коммуникационных потенциалов территорий». В период с 1959 и до самой смерти С. П. Королева работал под его руководством. Испытатель парашютных систем. Упоминается в книгах по истории Байконура. Много лет поддерживал продвижение проекта лассара конструкции А. И. Филимонова («Фиалка»).

Источники 
 

Умершие в Ханты-Мансийском автономном округе